Град Петров
 Град Петров — неофициальное название Санкт-Петербурга
 «Град Петров» — православная радиостанция Санкт-Петербурга